Il doppio del torneo di tennis Beijing Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ivan Baron e João Cunha e Silva che hanno battuto in finale Laurence Tieleman e Martin Zumpft 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (primo turno)
 Ivan Baron /  João Cunha e Silva (Campioni)

 Chris Haggard /  Eyal Ran (primo turno)
 Laurence Tieleman /  Martin Zumpft (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Beijing Challenger 1995